Rincon of Rincón kan verwijzen naar:
 Rincon (Bonaire), een plaats op het Nederlandse eiland Bonaire
 Rincón (Puerto Rico), een plaats en gemeente op Puerto Rico
 Rincon (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Rincon (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Rincon (Marskrater), een krater op Mars
 Rincón de Soto, een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Rincón de la Victoria, een gemeente in de Spaanse provincie Málaga
 Rincon Center, een gebouw in San Francisco
 Rincón (Marokko)  (Spaanse naam voor M'diq, kustplaatsje in Noord Marokko)
 Rincón (Cuba), een plaats op Cuba
 Rincón (Uruguay), een gemeente in Uruguay
 Rincón (rivier), een rivier in Costa Rica

Personen 
 Freddy Rincón, een Colombiaanse voetballer
 Gilberto Rincón Gallardo, een Mexicaanse politicus
 Hipólito Rincón, een Spaanse voetballer
 Oliverio Rincón, een Colombiaanse wielrenner
 Tomás Rincón, een Venezolaans voetballer
 Claudiney Ramos, een Braziliaans-Equatoriaal Guinees voetballer
 Carlos Eduardo Castro Lourenço Rincón, een Braziliaans voetballer